

Musica 
 Shion – singolo della band giapponese Plastic Tree

Onomastica 
 Shion – nome proprio di persona giapponese

Personaggi 
 Shin (Shion) – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Shion – personaggio del film Naruto Shippuden: L'esercito fantasma
 Shion – personaggio del manga e anime No. 6
 Shion – personaggio di The King of Fighters
 Shion – personaggio della serie di videogiochi Wonder Boy
 Shion – personaggio del manga Family Compo